Анна Викторовна Кулешова (род. 24 февраля 1981) — кандидат социологических наук, российский общественный деятель, председатель совета по этике научных публикаций Ассоциации научных редакторов и издателей (2016 — 2021), член комиссии РАН по противодействию фальсификации исследований (2018), руководитель департамента издательских программ Всероссийского центра изучения общественного мнения (2019), ответственный редактор журнала «Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены» (2015), научный редактор журнала «Социологические исследования» (2009—2017), главный редактор журнала «Социодиггер» (с 2020 г.).

Биография 
В 2003 г. с отличием окончила факультет журналистики РГГУ и поступила в аспирантуру социологического факультета РГГУ.

В 2008 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Ценностные ориентации и культурные тезаурусы городских подростков современной России» под руководством проф. Е. А. Гришиной.

В 2009—2017 гг. работала в журнале «Социологические исследования» (Академиздатцентр РАН).

В ходе работы столкнулась с системными нарушениями в сфере этики научных публикаций, выступила на 5-й международной научно-практической конференции «Научное издание международного уровня — 2016: решение проблем издательской этики, рецензирования и подготовки публикаций» Ассоциации научных редакторов и издателей с предложением создать совет по этике научных публикаций. Стала одним из авторов декларации Ассоциации научных редакторов и издателей «Этические принципы научных публикаций». Избрана председателем совета по этике научных публикаций, сотрудничала с Ассоциацией научных редакторов и издателей до 2021 г., пока цели Совета не стали противоречить целям АНРИ.

В 2015 г. начала работать во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в должности ответственного редактора журнала «Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены». В 2019 г. возглавила департамент издательских программ ВЦИОМ. С 2020 года - главный редактор журнала «СоциоДиггер».

Замужем, растит трёх детей.

Публикации 
 Авдеева А., Исупова О., Кулешова А., Шпаковская Л., Чернова Ж. Родительство 2.0: Почему современные родители должны разбираться во всем? М.: Альпина Паблишер, 2021
Братерский А., Кулешова А. Открытый (в)опрос: Общественное мнение в современной истории России. М.: ЭКСМО, 2021
Алексенко А. Как превратить науку из российской в обычную // Сноб. 4 марта 2019 г.
 Федорова Н. «Большая часть научных статей — это красиво упакованный мусор»// Реальное время. 14.07.2019.
 Кулешова А. В., Подвойский Д. Г. Парадоксы публикационной активности в поле современной российской науки: генезис, диагноз, тренды// Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2018. No 4. С. 160—210.
 Кириллова О. В., Парфенова С. Л., Гришакина Е. Г., Кочетков Д. М., Кулешова А. В., Базанова Е. М., Доронина Е. Г., Зельдина М. М., Безроднова К. А., Лягушкина Е. А., Акоев М. А., Попова Н. Методические рекомендации по подготовке и оформлению научных статей в журналах, индексируемых в международных наукометрических базах данных. Издательство: Ассоциация научных редакторов и издателей. М., 2017.
 Кулешова А. В. Работа Совета по этике научных публикаций: первые результаты// В сборнике: Научное издание международного уровня — 2017: мировая практика подготовки и продвижения публикаций материалы 6-й международной научно-практической конференции. 2017. С. 66-69.
 Кулешова А. В. Маховик публикационной инфляции// Троицкий вариант. № 273. 26.02.2019. С. 3

Примечания 

Кандидаты социологических наук
Общественные деятели России
Редакторы России
Персоналии по алфавиту